Кравченково — название населённых пунктов на Украине:

 Кравченково — село в Белопольском районе Сумской области.
 Кравченково — село в Глуховском районе Сумской области.